Grand Prix Skandynawii 2008, było siódmą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Był to siódmy turniej o Wielką Nagrodę Skandynawii, a czwarty na torze w Målilli.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą Peter Ljung oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Jonas Davidsson i Thomas H. Jonasson). Lista stałych uczestników (z numerami):

  (7) Rune Holta
  (5) Hans Andersen
  (15) Fredrik Lindgren
  (13) Lukas Dryml
  (3) Jason Crump
  (12) Niels Kristian Iversen
  (10) Andreas Jonsson
  (8) Scott Nicholls 
  (6) Greg Hancock
  (16) Peter Ljung
  (9) Chris Harris
  (11) Bjarne Pedersen
  (14) Krzysztof Kasprzak
  (1) Nicki Pedersen
  (2) Leigh Adams
  (4) Tomasz Gollob
  (17) Jonas Davidsson
  (18) Thomas H. Jonasson

Wyniki

Bieg po biegu 
 (57,2) Andersen, Holta, Lindgren, Dryml
 NCD (56,9) Iversen, Crump, Nicholls, Jonsson (w)
 (58,7) Hancock, Ljung, Harris, B.Pedersen
 (59,2) Adams, N.Pedersen, Gollob, Kasprzak
 (59,4) Kasprzak, Hancock, Crump, Holta
 (59,3) Andersen, N.Pedersen, Iversen, Ljung
 (59,3) Adams, Lindgren, Jonsson, Harris
 (60,1) Dryml, B.Pedersen, Nicholls, Gollob (d)
 (59,7) Iversen, Gollob, Harris, Holta (d)
 (59,5) Andersen, Crump, Adams, B.Pedersen
 (59,8) Hancock, Lindgren, Nicholls, N.Pedersen (d)
 (59,8) Jonsson, Kasprzak, Dryml, Ljung
 (59,2) N.Pedersen, Jonsson, B.Pedersen, Holta (d)
 (60,1) Andersen, Kasprzak, Nicholls, Harris (u/w)
 (59,9) Crump, Lindgren, Gollob, Ljung
 (60,0) Adams, Hancock, Dryml, Iversen
 (60,2) Holta, Adams, Ljung, Nicholls (u/w)
 (60,3) Gollob, Hancock, Andersen, Jonsson
 (61,2) B.Pedersen, Kasprzak, Iversen, Lindgren (u)
 (60,4) N.Pedersen, Crump, Harris, Dryml
 Półfinały:
 (59,6) Andersen, N.Pedersen, Iversen, Kasprzak
 (59,8) Adams, Crump, Gollob, Hancock
 Finał:
 (59,7) Adams (6), Andersen (4), N.Pedersen (2), Crump (0)

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Skandynawia
2008
2008 w Szwecji